Indonesië
 Plupuh (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Plupuh (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java